Maria Astryda, arcyksiężna Austrii, z domu księżniczka Luksemburga (Marie Astrid Liliane Charlotte Léopoldine Wilhelmine Ingeborg Antoinette Élisabeth Anne Alberte Bourbon-Parma, ur. 17 lutego 1954 w Betzdorfie) – luksemburska księżniczka z dynastii Burbon-Parmeńskiej, córka Jana, wielkiego księcia Luksemburga i jego małżonki, wielkiej księżnej Józefiny; od 6 lutego 1982 arcyksiężna Austrii jako żona arcyksięcia Karola Krystiana.

Maria urodziła się w Luksemburgu jako pierwsze dziecko Jana, wielkiego księcia Luksemburga i Józefiny, wielkiej księżnej Luksemburga.

W 1977 ukończyła studia pielęgniarskie ze specjalizacją z medycyny tropikalnej w Instytucie Medycyny Tropikalnej Księcia Leopolda w Antwerpii.

W 1982 poślubiła arcyksięcia Karola Krystiana z Austrii, z którym ma pięcioro dzieci: hrabinę Marię Krystynę (ur. 1983), arcyksięcia Imre (ur. 1985), arcyksięcia Krzysztofa (ur. 1988), arcyksięcia Aleksandra (ur. 1990) i arcyksiężniczkę Gabrielę (ur. 1994).

Poprzez swojego przodka, Jana Wilhelma Friso, księcia Oranii spokrewniona jest ze wszystkimi rodzinami królewskimi i książęcymi panującymi w Europie. Jest starszą siostrą Henryka, wielkiego księcia Luksemburga.

Mieszka w Szwajcarii.

Powiązania rodzinne 
Księżniczka Maria Astryda urodziła się 17 lutego 1954 na zamku Betzdorf w Luksemburgu.

Jej rodzicami są Jan, wielki książę Luksemburga, panujący w księstwie od 1964 do 2000 roku i jego żona, wielka księżna Józefina, urodzona w belgijskiej rodzinie królewskiej.

Jej dziadkami byli ze strony ojca książę Feliks z Luksemburga, pochodzący z rodziny książąt Parmy i Szarlotta, wielka księżna Luksemburga, władająca państwem w latach 191–1964; natomiast ze strony matki Leopold III, król Belgów z dynastii Koburgów i królowej Astrydy, urodzonej w szwedzkiej rodzinie królewskiej.

Księżniczka została ochrzczona w wierze katolickiej. Jej rodzicami chrzestnymi byli Leopold III, król Belgów (jej dziadek ze strony matki) i Szarlotta, wielka księżna Luksemburga (jej babka ze strony ojca).

Edukacja 
Uczyła się w Luksemburgu i Belgii. W 1974 otrzymała dyplom pielęgniarki. W 1977 ukończyła specjalizację pielęgniarską z medycyny tropikalnej w Instytucie Medycyny Tropikalnej Imienia Księcia Leopolda w Antwerpii.

Dzieci chrzestne 
 Wilhelm, dziedziczny wielki książę Luksemburga (ur. 1981), syn wielkiego księcia Henryka i wielkiej księżnej Marii Teresy

Członkini rodziny książęcej i arcyksiążęcej 
Maria Astryda urodziła się jako najstarsze dziecko następcy luksemburskiego tronu, ale nie przysługiwało jej miejsce w linii sukcesji, ponieważ tron mógł być dziedziczony wyłącznie w linii męskiej.

W 1964 jej babka, wielka księżna Szarlotta, abdykowała i nowym wielkim księciem Luksemburga został jej ojciec, wielki książę Jan. 12 listopada brała udział w obchodach wstąpienia księcia na tron.

W 1970 została przewodniczącą młodzieżowej sekcji luksemburskiego Czerwonego Krzyża.

Trzykrotnie nadawała imiona statkom pasażerskim, w latach 1966, 1993 i 2000.

W czerwcu 2003 pojechała z trzydniową wizytą do Rwandy, gdzie odwiedziła liczne centra zdrowotne i szpitale. Spotkała się z prezydentem Paulem Kagame i pierwszą damą Jeanette Kagame.

W marcu 2006 razem z mężem i członkami norweskiej rodziny królewskiej uczestniczyła w zawodach narciarskich w Holmenkollen.

Religia 
Księżniczka została ochrzczona i wychowana w wierze katolickiej.

3 października 2004 w Watykanie uczestniczyła we mszy beatyfikacyjnej Karola I, cesarza Austro-Węgier z dynastii Habsburgów. Ceremonii przewodniczył papież Jan Paweł II.

Patronaty 
 Jest prezydentem Młodzieżowego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Luksemburgu (od 1970).

Życie prywatne 
6 lutego 1982 roku w Luksemburgu księżniczka poślubiła arcyksięcia Karola Krystiana z Austrii, drugiego syna księcia Karola Ludwika i księżnej Jolanty z Austrii. Małżonkowie są dla siebie kuzynami w drugiej linii – ich wspólnymi pradziadkami byli Robert I, książę Parmy z dynastii Burbonów i jego druga żona, księżna Maria Antonina, członkini portugalskiej rodziny królewskiej. Maria jest potomkinią ich syna księcia Feliksa, natomiast Karol jest descendentem ich córki, cesarzowej Zyty.

Po ślubie Maria Astryda otrzymała tytuły Jej Cesarskiej i Królewskiej Wysokości arcyksiężnej z Austrii, księżnej Węgier, Chorwacji i Bohemii (tytuły w Austrii zniesiono w 1919 i obecnie uznawane są wyłącznie jako honorowe).

Małżonkowie mają pięcioro dzieci:

 Maria Krystyna, hrabina Rudolf z Limburg-Stirum z d. arcyksiężniczka Austrii (Marie Christine Anne Astrid Zita Charlotte Habsburg, ur. 31 lipca 1983 w Brukseli), członkini austriackiej rodziny cesarskiej. Została ochrzczona w Kaplicy Świętej Anny w kościele Val-Duchesse w belgijskim Auferghem. Jej rodzicami chrzestnymi zostali arcyksiążę Rudolf z Austrii (stryj ojca) i księżniczka Astryda z Belgii, później arcyksiężna Austrii-Este (kuzynka matki). Otrzymała imiona Maria (po matce), Krystyna (po ojcu), Anna (po kaplicy, w której odbył się chrzest), Astryda (po matce chrzestnej i prababce, królowej Belgów), Zyta (po swojej przodkini, cesarzowej Zycie) i Szarlota (po swojej prababce, wielkiej księżnej Luksemburga). Wkrótce po jej narodzinach rodzina przeprowadziła się do Genewy, gdzie arcyksiężniczka kontynuowała naukę. Po ukończeniu szkoły w Wielkiej Brytanii przez kilka miesięcy przebywała w Chile, gdzie realizowała działalność charytatywną. Po powrocie do Europy studiowała w Belgii psychologię, terapię mowy, pedagogikę i rozwój osobisty. W 2007 pracowała w Bejrucie, stolicy Libanu. 16 maja 2008 ogłoszono jej zaręczyny z hrabią Rudolfem Limburg-Stirum, synem hrabiego Krystiana i hrabiny Colienne Limburg-Stirum. 6 grudnia 2008 para zawarła cywilny związek małżeński w ratuszu w Mechelen, następnie religijny w katedrze Świętego Rumolda w Mechelen. W ceremonii uczestniczyli członkowie luksemburskiej rodziny wielkoksiążęcej, belgijskiej rodziny królewskiej, austriackiej rodziny cesarskiej. Po ślubie otrzymała tytuł hrabiny Limburg-Stirum. W 2010 razem z mężem przeprowadziła się do Argentyny. W styczniu 2011 hrabina wystąpiła w obchodach 90. urodzin swojego dziadka, wielkiego księcia Jana, w zaawansowanej ciąży. 19 kwietnia 2011 w Buenos Aires urodziła swojego pierwszego syna, hrabiego Leopolda. 15 sierpnia 2013 ogłoszono drugą ciążę Marii Krystyny, a 25 października urodziła kolejnego syna, hrabiego Konstantyna. W 2015 rodzina przeprowadziła się z powrotem do Europy. W czerwcu 2016 wystąpiła w zaawansowanej ciąży na obchodach 95. urodzin wielkiego księcia Jana. W lipcu 2016 przyszedł na świat jej trzeci syn, hrabia Gabriel.

 hrabia Rudolf Limburg-Stirum (Rodolphe Christian Léopold Carl Ludwig Phillipe, ur. 20 marca 1979 w Uccle), członek hrabiowskiej rodziny Limburg-Stirum, syn hrabiego Krystiana i jego żony, hrabiny Colienne Limburg-Stirum.

 hrabia Leopold Limburg-Stirum (Léopold Menno Philippe Gabriel François-Xavier Marie Joseph Ghislain Limburg-Stirum, ur. 19 kwietnia 2011 w Buenos Aires), członek hrabiowskiej rodziny Limburg-Stirum. Jego rodzicami chrzestnymi są hrabia Filip Limburg-Stirum (brat ojca) i arcyksiężniczka Gabriela z Austrii (siostra matki).

 hrabia Konstantyn Limburg-Stirum (Constantin Limburg-Stirum, ur. 25 października 2013), członek hrabiowskiej rodziny Limburg-Stirum.

 hrabia Gabriel Limburg-Stirum (Gabriel Limburg-Stirum, ur. lipiec 2016), członek hrabiowskiej rodziny Limburg-Stirum.

 arcyksiążę Imre z Austrii (Imre Emanuel Simeon Jean Carl Marcus d’Aviano Habsburg, ur. 8 grudnia 1985), członek austriackiej rodziny cesarskiej. 22 grudnia 2011 ogłoszono jego zaręczyny z Katarzyną Walker. Para zawarła religijny związek małżeński 8 grudnia 2012 w kościele Świętej Marii Matki Boga Waszyngtonie, gdzie poznali się w kwietniu 2010. 16 czerwca 2013 podano, że Imre i Katarzyna spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka. Ich córka, arcyksiężniczka Maria Stella, przyszła na świat 11 listopada 2013 w Kirchbergu. W październiku 2015 arcyksiążę potwierdził drugą ciążę swojej żony, a 24 lutego 2016 urodziła się ich kolejna córka, arcyksiężniczka Magdalena. Ich trzecia córka, arcyksiężniczka Juliana, przyszła na świat 14 października 2018.

 arcyksiężna Katarzyna z Austrii z d. Walker (Kathleen Elizabeth Walker, ur. 17 kwietnia 1986 w Cincinnati), członkini austriackiej rodziny cesarskiej jako żona arcyksięcia Imre. Jej rodzicami są Robert Walker i jego żona, Margaret Walker.

 arcyksiężniczka Maria Stella z Austrii (Maria-Stella Elizabeth Christiana Yolande Alberta Habsburg, ur. 11 listopada 2013 w Kirchbergu, Luksemburg), członkini austriackiej rodziny cesarskiej. Została ochrzczona w wierze katolickiej dnia 14 grudnia 2013 w Fischbach.

 arcyksiężniczka Magdalena z Austrii (Magdalena Maria Alexandra Zita Charlotte Habsburg, ur. 24 lutego 2016), członkini austriackiej rodziny cesarskiej.

 arcyksiężniczka Juliana z Austrii (Juliana Marie-Christine Wilhelmina Margaret Astrid Habsburg, ur. 14 października 2018), członkini austriackiej rodziny cesarskiej. 14 grudnia 2018 została ochrzczona w wierze katolickiej w Combloux, a jej rodzicami chrzestnymi zostali Will Conquer (przyjaciel rodziców) i hrabina Rudolf z Limburg-Stirum (siostra ojca).

 arcyksiężniczka Cecilia z Austrii (ur. 15 stycznia 2021), członkini austriackiej rodziny cesarskiej. Została ochrzczona w lutym 2021r. 1.15.21

 arcyksiążę Krzysztof z Austrii (Christoph Henri Alexander Maria Marcus d’Aviano Hasburg, ur. 2 lutego 1988 w Genewie), członek austriackiej rodziny cesarskiej. Został ochrzczony w wierze katolickiej, a jego ojcem chrzestnym jest Henryk, wielki książę Luksemburga (brat matki). 22 grudnia 2011 ogłoszono zaręczyny arcyksięcia z Adelajdą Drapé-Frisch. 28 grudnia 2012 para zawarła cywilny związek małżeński w ratuszu w Nancy. 29 grudnia wzięli ślub religijny w bazylice Saint-Epvre w Nancy. 22 grudnia 2014 w Genewie urodziła się ich córka, arcyksiężniczka Katarzyna. Ich druga córka, arcyksiężniczka Zofia, przyszła na świat 31 sierpnia 2017.

 arcyksiężna Adelajda z Austrii z d. Drapé-Frisch (Adélaïde Marie Béatrice Drapé-Frisch, ur. 4 września 1989), członkini austriackiej rodziny cesarskiej jako żona arcyksięcia Krzysztofa.

 arcyksiężniczka Katarzyna z Austrii (Katarina Marie-Christine Fabiola Habsburg, ur. 22 grudnia 2014 w Genewie), członkini austriackiej rodziny cesarskiej. Została ochrzczona w wierze katolickiej dnia 27 grudnia 2014 w Genewie, a jej rodzicami chrzestnymi zostali Galdric Drapé-Frisch (brat matki) i hrabina Rudolf z Limburg-Stirum (siostra ojca).

 arcyksiężniczka Zofia z Austrii (Sophia Habsburg, ur. 31 sierpnia 2017), członkini austriackiej rodziny cesarskiej.

arcyksiążę Józef z Austrii (Josef ur. październik 2020), członek austriackiej rodziny cesarskiej

 arcyksiążę Aleksander z Austrii (Alexander Hector Marie Karl Leopold Marcus d’Aviano Habsburg, ur. 26 września 1990 w Meyrin), członek austriackiej rodziny cesarskiej.

 arcyksiężniczka Gabriela z Austrii (Gabriella Maria Pilar Yolande Joséphine Charlotte Habsburg, ur. 26 marca 1994 w Genewie), członkini austriackiej rodziny cesarskiej. 1 marca 2008 przyjęła sakrament bierzmowania w wierze katolickiej. Jest matką chrzestną hrabiego Leopolda z Limburg-Stirum (ur. 2011, syn hrabiego Rudolfa i hrabiny Marii Krystyny z Limburg-Stirum). 20 grudnia 2017 ogłoszono, że arcyksiężniczka urodziła córkę, Wiktorię, której ojcem jest kuzyn Gabrieli, książę Henryk Burbon-Parmeński. Para zaręczyła się 22 października 2017.

 Wiktoria Burbon-Parmeńska (Victoria Antonia Marie-Astrid Lydia Bourbon-Parma, ur. 30 października 2017 w Genewie), potomkini austriackiej rodziny cesarskiej; nieślubna córka arcyksiężniczki Gabrieli i jej kuzyna w drugiej linii, księcia Henryka Burbon-Parmeńskiego. Ponieważ jej rodzice nie zawarli dynastycznego związku małżeńskiego, nie przysługują jej żadne tytuły arystokratyczne.

Genealogia

Przodkowie

Potomkowie

Odznaczenia 
 7 lutego 2008 (Rzym) – Order Malty

Przypisy 

Urodzeni w 1954
Rodzina książęca Luksemburga
Arcyksiężne Austrii
Odznaczeni Medalem 2500-lecia Imperium Perskiego
Ludzie urodzeni w Luksemburgu (miasto)